Werneck (Schweinfurt) — cidade da Baviera, Alemanha
 Werneck —  sobrenome de origem bávara
 Barão de Werneck ou José Quirino da Rocha Werneck —  nobre brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história